Proportionalitet kan syfta på:

Proportionalitet (matematik) – en matematisk relation mellan två kvantiteter.
Proportionalitetsprincipen –  inom juridiken en princip som säger att åtgärder inte skall gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet

Proportion 
Proportion kan syfta på:

Proportion (arkitektur) – som beskriver förhållandena mellan elementen i ett verk.
Proportionsläran – inom konsten, studiet av förhållandet mellan människans olika kroppsdelar och mellan kroppsdelarna och helheten.

Proportionell
Proportionell kan syfta på:

Proportionell fördelning – det vill säga att var och en av  deltagare tycker att de fick  av kakan.
Proportionellt kontrollsystem – en typ av ett linjärt kontrollsystem för återkoppling.
Proportionell representation – ett valsystem där antalet representanter från varje parti (eller motsvarande) återspeglar antalet röster partiet fått.